Bour est une variante de   et peut désigner :

Patronymes
 Alfred Bour (prêtre)
 Alfred Bour (1882 - 1973), homme politique français.
 Charles Bour, (1814 -1881) est un lithographe et dessinateur français ;
 Danièle Bour, illustratrice française, la créatrice de Petit Ours brun
 Edmond Bour, mathématicien et mécanicien français du 
 Ernest Bour, chef d'orchestre français.
 Félix Bour (né en 1994), athlète français.
 Justin Bour, joueur de baseball américain.
 Louis Bour (1909 - 1998), homme politique français.
 Paul Bour, un dessinateur français.
 Pierre Bour (1917 - 2003), un psychiatre français.
 Raymond Bour (1905-1971), chansonnier et acteur français.

Toponymes

 Bour, un village du Luxembourg
 Bøur, un village des îles Féroé
 M'bour, une ville du Sénégal

Notes et références

Voir aussi
 le bour (ou buur), souverain du Royaume du Sine ou du Royaume du Saloum
 au Jass, le bour (ou buur), littéralement le "paysan", désigne le valet d'atout, la carte la plus forte du jeu et valant 20 points

Patronyme lorrain
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
